Urfeld bezeichnet:

 einen Ortsteil der Stadt Wesseling, siehe Urfeld (Wesseling)
 den Ortsteil Urfeld am Walchensee der Gemeinde Kochel am See